Wilczkowice Górne peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Wilczkowice Górne est un village de la voïvodie de Łódź
 Wilczkowice Górne est un village de la voïvodie de Mazovie